Drake Hotel steht für:

 Drake Hotel in New York City
 Drake Hotel (Chicago)

im NRHP gelistete Objekte:

 Drake Hotel (Illinois), NRHP-Nr. 80001345
 Drake Hotel (New Mexico), NRHP-Nr. 87002218
 Drake Hotel (Pennsylvania), NRHP-Nr. 78002446